Kaiserzeit steht für:

 Chinesische Kaiserzeit (221 v. Chr.–1912 n. Chr.), siehe Kaiserreich China
 Römische Kaiserzeit (27 v. Chr.–284 n. Chr., bzw. ca. 1.–3. Jh. n. Chr.)
 Oströmische bzw. byzantinische Kaiserzeit (330 oder 395–1453), siehe Byzantinisches Reich
 Kaiserzeit des Heiligen Römischen Reiches (962–1806), siehe Römisch-deutscher Kaiser
 Österreichische Kaiserzeit (1804–1918), siehe Kaiser von Österreich
 Deutsche Kaiserzeit (1871–1918), siehe Deutsches Kaiserreich
 einen Abschnitt der späten Eisenzeit im nordöstlichen Mitteleuropa und in Skandinavien, jenseits des Limes.